Richard Pilkington (1841–1908) – brytyjski polityk
 Richard Antony Pilkington (1908–1976) – brytyjski polityk